Кої́мбрський собо́р ()

Старий Коїмбрський собор
Новий Коїмбрський собор